Elgar steht für:

 Elgar († 1062), angelsächsischer Earl, siehe Ælfgar
 (4818) Elgar, ein Asteroid des Hauptgürtels

Elgar ist der Familienname folgender Personen: 
 Avril Elgar (1932–2021), britische Schauspielerin
 Caroline Alice Elgar (1848–1920), britische Schriftstellerin
 Charlie Elgar (1879–1973), US-amerikanischer Bandleader
 Edward Elgar (1857–1934), britischer Komponist
 Ilan Elgar (* 1947), israelischer Diplomat

Siehe auch:
 Edward Elgar Publishing,  britischer Wissenschaftsverlag
 Elgar Uplands, Gebirgszug auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis